Gatzen bezeichnet:

 Gatzen (Groitzsch), Ortsteil der Stadt Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen

Außerdem ist Gatzen der Familienname folgender Personen:

 Julius Gatzen (1903–vor 1946), deutscher Architekt
 Karl Gatzen (1921–1975), deutscher Politiker (CDU)

und bezeichnet auch

 ein bayrisches Volumenmaß, siehe Gatzen (Einheit)